Safa ist der Familienname folgender Personen:

 Iskandar Safa (* 1952), libanesisch-französischer Unternehmer
 Peyami Safa (1899–1961), türkischer Schriftsteller
 Zabihollah Safa (1911–1999), iranischer Literaturwissenschaftler

SAFA bezeichnet
 SAFA Gartenfachhandel, Saatgutwirtschaft, 1973–1983 erschienene Fachzeitschrift für Samen- und Gartenfachgeschäfte und Gartencenter

SAFA steht als Abkürzung für:
 Societé Aérienne Française d’Affrètements, ehemalige französische Fluggesellschaft, siehe Air Charter
 South African Football Association

Siehe auch:
 as-Safā und al-Marwa, Hügel in Mekka
 Es-Safa, Region in Syrien
 SAFFA

Abkürzung